Kerekes János (1913–1996) zeneszerző, karmester
 Kerekes János (1958) a DVTK labdarúgója

Hasonló nevű
 Kerekes János Károly (1919–2009) zirci apát